Pukarajärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pukarajärvi (sjö i Mellersta Finland), 
 Pukarajärvi (sjö i Egentliga Tavastland), 

Robotskapade Finlandförgreningar